Чинги́з Габдурахма́нович Ахма́ров (1912 — 1994) — советский узбекский художник-монументалист. Народный художник Узбекской ССР (1964). Лауреат Сталинской премии первой степени (1948).

Биография 
Родился 5 (18 августа) 1912 года в Троицке (ныне Челябинская область) в интеллигентной татарской семье.

В 1927—1931 годах учился в Пермском художественном техникуме. В 1942 году окончил МГХИ имени В. И. Сурикова (учился у И. Э. Грабаря и Н. М. Чернышёва). Там же учился в аспирантуре (1943—1949). Кандидат искусствоведения. Профессор. Преподавал в ТРХУ имени П. П. Бенькова, ТТХИ имени А. Н. Островского.

Умер 13 мая 1994 года. Похоронен в Ташкенте на Чигатайском кладбище.

Творчество 
Панно
 музей Улугбека в Самарканде (1963—1964)
 санаторий «Узбекистан» в Кисловодске
 станция «Алишер Навои» Ташкентского метрополитена
 мозаика «Дружба народов» на станции «Киевская» Московского метрополитена имени Л. М. Кагановича
Фойе
 Театр оперы и балета имени А. Навои в Ташкенте на темы произведений А. Навои (1944—1947)
 Театр оперы и балета имени М. Джалиля в Казани на темы «Млгузыка», «Танец», «Живопись» (1954—1955)
 Институт востоковедения имени Бируни в Ташкенте (1968—1969)
 ресторан «Юлдуз» в Самарканде

Создавал также станковые портреты, иллюстрировал книги узбекских авторов («Кашмирская легенда» Ш. Р. Рашидова и др.).

Награды и премии 
 Народный художник Узбекской ССР (1964)
 Сталинская премия первой степени (1948) — за росписи в фойе театра оперы и балета имени А. Навои в Ташкенте
 Государственная премия Узбекской ССР имени Хамзы (1968)
 Орден Трудового Красного Знамени (16.01.1950)
 Орден Дружбы народов (1982)
 Орден «Знак Почёта» (06.12.1951) 
 Орден «Буюк хизматлари учун» (2001) — посмертно
 ещё один орден и медали

Примечания 

Художники-иллюстраторы Узбекистана
Художники-портретисты Узбекистана
Художники-иллюстраторы СССР
Художники-портретисты СССР
Народные художники Узбекской ССР
Члены Союза художников СССР
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Преподаватели Ташкентского театрального института
Похороненные на Чигатайском кладбище